Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Barcelona Ladies Open páros mérkőzéseit.

A címvédő az Iveta Benešová–Barbora Záhlavová-Strýcová-kettős volt, ezen a versenyen azonban Benešová nem vett részt, ezért Záhlavová-Strýcová Petra Cetkovskával párosozott. A cseh kettős az elődöntőben búcsúzott el a tornától a későbbi győztes Sara Errani–Roberta Vinci-duó ellenében. A két olasz játékos ellenfele a fináléban két honfitársuk, Flavia Pennetta és Francesca Schiavone volt, akiket 50 perc alatt 6–0, 6–2 arányban győztek le.

Erraninak és Vincinek 2012-ben ez volt a harmadik közös győzelmük (Monterrey és Acapulco után), összességében pedig a nyolcadik (2010-ben kettő, 2011-ben három versenyt nyertek meg). Acapulcoban Errani az egyéni tornát is megnyerte, így az aktuális szezonban már másodszor győzött mindkét számban egy versenyen. Legutóbb Serena Williams ért el hasonlót, amikor 2009-ben az Australian Openen és Wimbledonban is megnyerte az egyéni, valamint a páros viadalt.

Kiemeltek
  Sara Errani /  Roberta Vinci (győztes)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (első kör)
  Volha Havarcova /  Vladimíra Uhlířová (első kör)
  Nyina Bratcsikova /  Darija Jurak ''(első kör)

Főtábla
 WC = szabadkártyások
 R = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett

Eredmények

Jegyzetek

Források
 Eredmények

P